Zamenhof désigne :
 Louis-Lazare Zamenhof (1859-1917), médecin ayant développé les bases de l’espéranto ;
 Jour de Zamenhof, célébration de l'anniversaire de la naissance de Louis-Lazare Zamenhof ;
 Vivo de Zamenhof, biographie de Louis-Lazare Zamenhof en espéranto ;
 (1462) Zamenhof, astéroïde baptisé en hommage à Louis-Lazare Zamenhof ;
 Lidia Zamenhof (1904-1942), la plus jeune fille de Louis-Lazare Zamenhof ;
 Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof (1925-2019), docteur-ingénieur en construction terrestre et maritime ;
Patronyme juif